Macaroni bezeichnet:

 im Englischen eine Art von Pasta, siehe Makkaroni
 Macaroni and cheese, ein in den USA, Kanada und Großbritannien verbreitetes Nudelgericht
 der Titel eines Films von Ettore Scola von 1985
 eine bestimmte Form von Modenarren im England des 18. Jahrhunderts, siehe Macaroni (Mode)
 Macaroni Point, Landspitze von Deception Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
Siehe auch:
 Macaroni Cwm